Prästtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Prästtjärnen, Västergötland, sjö i Partille kommun,  (11,3 ha)
Prästtjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (0,32 ha)
Prästtjärnen (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Prästtjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (2,1 ha)
Prästtjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (18,6 ha)
Lilla Prästtjärnen, sjö i Ludvika kommun,  (3,2 ha)
Prästtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Prästtjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (1,7 ha)
Prästtjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (7,48 ha)
Prästtjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Stora Prästtjärnen, sjö i Ludvika kommun,  (14,2 ha)
Prästtjärnen, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (4,54 ha)
Prästtjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Prästtjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 
Prästtjärnen (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (2,63 ha)
Prästtjärnen (Ljustorps socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun,  (3,06 ha)
Prästtjärnen (Selångers socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Prästtjärnen (Sättna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Prästtjärnen (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Prästtjärnen (Nordingrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (5,82 ha)
Prästtjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (9,77 ha)
Prästtjärnen (Ullångers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (8,64 ha)
Prästtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (15,1 ha)
Prästtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (13,6 ha)
Prästtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn